Treibsee ist landschaftlich der Name für einen der Holzflößerei dienenden See; siehe Flößerei#Trift

 Treibsee (Dollesbach), Treibsee im Lauf des Dollesbachs bei Kammerstatt, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Treibsee (Gänsbach), Treibsee im Lauf des Gänsbachs beim Gänshof, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg